Gattendorf ist der Name folgender geographischen Objekte:

in Deutschland:
 Gattendorf (Oberfranken), Gemeinde im Landkreis Hof, Bayern
 Gattendorf (Perasdorf), Ortsteil von Perasdorf, Landkreis Straubing-Bogen, Bayern

in Österreich:
 Gattendorf (Burgenland), Gemeinde im Bezirk Neusiedl am See, Burgenland